Guardia Vieja puede referirse a lo siguiente: 

Combate de Guardia Vieja, combate de la independencia de Chile.
Guardia Vieja (Córdoba), localidad argentina del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Estación Guardia Vieja, estación ferroviaria argentina.
Regimiento de Infantería n.º 18 "Guardia Vieja", antiguo regimiento andino.
Arroyo de la Guardia Vieja, un arroyo de Uruguay.
Guardia Vieja (historia del tango), etapa fundacional de la historia del tango, que se extiende aproximadamente entre 1880 y 1920.
Guardia Vieja, primera etapa de la música criolla peruana (va de fines del siglo XIX hasta 1920).